Усама:

 Усама — арабское мужское имя.

Искусство 
 Усама — афганский фильм 2003 года, снятый режиссёром Сиддиком Бармаком.
 Усама — роман Леви Тидхара, получивший всемирную премию фэнтези за лучший роман 2012 года.

См. также